Swan Lee kan referere til:
 Swan Lee − et dansk band
 Swan Lee (album) − et album af ovennævnte band fra 2004
 "Swan Lee" (sang) − en sang af Syd Barrett fra 1988